Biografies:
 Selena Quintanilla (1971 - 1995), cantant de pop estatunidenca.
 Victor Javier Ferreras Quintanilla (Benavente, 1972), futbolista castellà que jugava de migcampista.
 Geografia:
 Cantàbria:
 Quintanilla de An, nucli situat al municipi càntabre de Valderredible.
 Quintanilla de Rucandio, localitat, situada al municipi càntabre de Valderredible.
 Província de Burgos: 
 Quintanilla Vivar o Quintanilla Morocisla, municipi.
 Quintanilla San García, municipi.
 Quintanilla de la Mata, municipi.
 Quintanilla del Agua y Tordueles, municipi.
 Quintanilla del Coco, municipi.
 Província de Palència: Quintanilla de Onsoña, municipi de la Castella i Lleó.
 Província de Valladolid:
 Quintanilla de Onésimo, municipi.
 Quintanilla de Trigueros, municipi.
 Quintanilla de Arriba, municipi.
 Quintanilla del Molar, municipi.
 Província de Zamora:
 Quintanilla de Urz, municipi.
 Quintanilla del Olmo, municipi.
 Quintanilla del Monte, municipi.